

Geografia

Austria 
 Weißensee – comune nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)
 Weißensee – lago nelle Alpi Carniche e della Gail (Carinzia)

Estonia 
 Weißensee – antico nome tedesco del comune di Valgjärve (Põlvamaa)

Germania 
 Weißensee – città nel circondario di Sömmerda (Turingia)
 Weißensee – ex comune ora quartiere nel distretto di Pankow (Berlino)
 Distretto di Weißensee – distretto soppresso di Berlino

Polonia 
 Weißensee – antico nome tedesco di Biel, frazione del comune di Reszel nel distretto di Kętrzyn (Varmia-Masuria)

Russia 
 Weißensee o Groß Weißensee – antico nome tedesco di Bol'šje Gorkj, località nel Gvardejskij rajon (Kaliningrad)